Princeton steht für:
 Princeton University (New Jersey)
 USS Princeton, Name verschiedener Schiffe der US Navy

Princeton ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Princeton (British Columbia)
 Princeton (Newfoundland und Labrador)
 Princeton (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Princeton (Alabama)
 Princeton (Arkansas)
 Princeton (Florida)
 Princeton (Idaho)
 Princeton (Illinois)
 Princeton (Indiana)
 Princeton (Iowa)
 Princeton (Kansas)
 Princeton (Kentucky)
 Princeton (Louisiana)
 Princeton (Maine)
 Princeton (Massachusetts)
 Princeton (Minnesota)
 Princeton (Missouri)
 Princeton (Nebraska)
 Princeton (New Jersey)
 Princeton (North Carolina)
 Princeton (Collin County, Texas)
 Princeton (Denton County, Texas)
 Princeton (West Virginia)
 Princeton (Wisconsin), im Green Lake County
 Princeton (Town), Town(ship) im Green Lake County, Wisconsin
 Princeton-by-the-Sea

Siehe auch:
 Princeton Tarn, Gebirgstümpel im Viktorialand, Antarktika
 Princetown